Lebenswerk steht für:

 Lebenswerk, Name für karitative Einrichtungen oder Dienstleistungen, siehe Karitas #Karitative Organisationen
 Lebensleistung einer Person, siehe Gesamtwerk

Siehe auch: